Brasiliens damlandslag i handboll representerar Brasilien i handboll på damsidan och är Nord- och Sydamerikas mest framgångsrika lag med 7 titlar på 8 panamerikanska mästerskap sedan 1997. Vid 2013 års världsmästerskap i Serbien blev de det första Sydamerikanska landslaget någonsin att nå semifinal för att sedan ta sig till final för första gången i ett världsmästerskap överhuvudtaget. Väl där vann man hela turneringen, efter finalseger mot Serbien med 22-20. De blev också det andra icke-europeiska landet (efter Sydkorea) att bli världsmästare samt hamna i damvärldsmästerskapets medaljliga.

Placeringar i världsmästerskap 
 1995: 17-20
 1997: 23
 1999: 16
 2001: 12
 2003: 20
 2005: 7
 2007: 14
 2009: 15
 2011: 5
 2013: 1
 2015: 10
 2017: 18
 2019: 17
 2021: 6

Damlandslag i handboll
Handbollsdamerna
Damlandslaget